Orlingasoq bezeichnet:
 Orlingasoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Orlingasoq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland